Il doppio del torneo di tennis AXA Cup 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e John-Laffnie de Jager che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Scott Humphries 6-3, 6(7)-7, 7-6(11).

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Andrew Kratzmann (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Sandon Stolle (quarti di finale)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (campioni)
 Olivier Delaître /  Jeff Tarango (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AXA Cup 2000
ATP Tour 2000